Иван Степанович Га́лкин (16 сентября 1930, дер. Рошня, Краснококшайский кантон (ныне Советский район), Марийская АО — 11 августа 2010) — марийский филолог и педагог. Известный финно-угровед. Исследователь языковых контактов, истории, грамматики, ономастики, топонимики, лексикологии, лексикографии и орфографии марийского языка. Автор свыше 180 печатных работ.

Биография 
Окончил историко-филологический факультет Карело-Финского государственного университета (1953) и аспирантуру Тартуского университета (1956). С 1956 года в Марийском научно-исследовательском институте языка, литературы и истории: младший научный сотрудник (1956—1959), старший научный сотрудник (1959—1960), директор МарНИИ (1960—1982). С 1972 года в Марийском государственном университете: заведующий кафедрой филологии (1972—1975), профессор кафедры марийской филологии (1982—1984), профессор-консультант кафедры марийской филологии (1984—1991), заведующий кафедрой марийской филологии (1991—1993), профессор кафедры марийской и финно-угорской филологии (1993—1995). В 1995—1999 годах главный научный сотрудник МарНИИ, в 1999—2001 заведующий отделом языка, в 2002—2003 годах ведущий научный сотрудник. В 2003—2005 годах главный научный сотрудник Института финно-угроведения Марийского государственного университета.

Один из составителей и главный редактор «Русско-марийского словаря» (1966), научной грамматики «Современный марийский язык» в 4 томах (1960, 1961, 1961, 1972), серии «Вопросы марийской ономастики», многотомного «Словаря марийского языка» толкового типа (1990—2005). Член редколлегии журнала «Советское финно-угроведение» (1965—1978), «Марийский археографический вестник» (1991). Руководитель республиканской организации общества «Знание» (1968—1980).

Семья 
 Отец — Степан Игнатьевич Галкин (ум. 1947), крестьянин, участник Первой мировой войны, кавалер Георгиевского креста.
 Мать — Дарья Павловна Галкина (ум. 1933).

Научные, учёные и почётные звания и степени 
 Кандидат филологических наук (1958)
 Доктор филологических наук (1968)
 Профессор (1970)
 Почётный профессор Марийского государственного университета (1996)
 Заслуженный деятель науки Марийской АССР (1975)
 Заслуженный деятель науки РСФСР (1981)
 Почётные грамоты Президиума Верховного Совета Марийской АССР (1960, 1965, 1972)
 Орден «Знак Почёта» (1991)
 Государственная премия Республики Марий Эл имени М. Н. Янтемира (2011)

Членство в научных организациях 
 Зарубежный член Финно-угорского общества (Хельсинки, 1973).
 Действительный член Национальной академии наук и искусств Чувашской Республики (1992).
 Член Общества родного языка (Таллин).

Память 
 Памятная доска на доме в Йошкар-Оле, где жил учёный.

Основные научные работы

Примечания

Литература

Ссылки 
 К 85-летию со дня рождения профессора И. С. Галкина. МарГУ

Филологи СССР
Филологи России
Филологи Марий Эл
Исследователи марийского языка
Мариеведы
Заслуженные деятели науки Республики Марий Эл